Souris de montagne est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :

Souris de montagne, peut désigner les lemmings ;
Souris de montagne, peut désigner les gerboises ;
  
 Au , la souris des alpes (Mus alpina) ou souris de la montagne est une marmotte ;
   
 Au , la gerboise est souvent dénommée souris montagnarde ou souris à deux pieds, l'appellation souris de montagne étant plutôt réservée au lemming.

Articles connexes 
 
 Souris

Références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae
Dipodidae
Nom de rongeur ambigu